Рейтё () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рейтё, Габор (1916—1987) — венгерско-американский виолончелист.
 Рейтё, Енё (настоящее имя Енё Рейх; 1905—1943) — венгерский писатель, фантаст, драматург и журналист.